Лебедино — село в Алексеевском районе Татарстана. Административный центр Лебединского сельского поселения.

География 
Находится в западной части Татарстана на расстоянии приблизительно 17 км по прямой на западо-юго-запад от районного центра Алексеевское на берегу Куйбышевского водохранилища.

История 
Нынешнее село Лебедино образовалось в 1930-х годах объединением сел Старое Лебедино (основано в середине XVII века, в XVIII веке упоминалось как Новая Пановка или Русские Шигалки) и Новое Лебедино (основано в XIX веке). В начале XX века в Старом Лебедино действовали Троицкая церковь и земская школа.

Население 
Постоянных жителей было: в 1782 — 169 душ мужского пола, в 1859 — 1032, в 1897—1882 (791), в 1908—2041 (799), в 1920 — 2324, в 1926 — 2168, в 1938 — 1189, в 1949 — 788, в 1958 — 1101, в 1970 — 1026, в 1979 — 759, в 1989 — 614, в 2002 — 585 (русские 54 %, татары 34 %), 470 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района Татарстана